Sette navi da guerra della Royal Navy hanno avuto come nome HMS Cleopatra, rifacendosi alla regina egizia Cleopatra VII

  – fregata di quinta classe da 32 cannoni, costruita nel 1779 e demolita nel 1814
  – fregata di sesta classe da 26 cannoni costruita nel 1835 e demolita nel 1862
  – corvetta ad elica costruita nel 1878 e convertita al servizio in porto dal 1905. Venne rinominata Defiance II nel 1922 e venduta per essere demolita nel 1931
  – incrociatore leggero classe C costruito nel 1915 e demolito nel 1931
  – incrociatore Classe Dido costruito nel 1940 e demolito nel 1958
  – fregata classe Leander varata nel 1964 e venduta per essere demolita nel 1993

Cleopatra